La  peut désigner :
  de chars de combat
  de tirailleurs sénégalais